Националният отбор по футбол на Франция () представлява страната в международните футболни срещи. Управлява се от Френската футболна федерация (). Тя е член на ФИФА от 1904 година и член на УЕФА от 1954 година. Французите са едни от основателите на тези две организации. Франция е двукратен европейски шампион от 1984 и 2000 г. и двукратен световен шампион от 1998 и 2018 година. Отборът е олимпийски шампион от 1984 г. Печелил е 2 пъти Купата на конфедерациите през 2001 и 2003 г. Френският национален отбор e спечелил най-много титли за Световен отбор на годината, обявени от списание „World Soccer“ – цели 4 от тези титли, повече от всеки клуб или национален отбор в света.

От май 2001 до май 2002 г. и август – септември 2018 г. отборът на Франция е заемал 1-во място в класацията на ФИФА. 

Старши треньор на френския отбор е Дидие Дешан, назначен на 8 юли 2012 година. Капитан на отбора е вратарят Уго Лорис.  Домакинските мачове се играят предимно на стадион "Парк де Пренс", в предградията на Париж.

История 
Франция играе първия си официален футболен мач през 1904 г.

Националният отбор се изгражда цялостно през четири златни поколения: тези от края на 50-те, началото на 80-те години на XX век, края на XX и началото на XXI век и около 2020 г.,  които спечелват множество награди и медали. Франция беше един от четирите европейски отбора, избрани за първото Световно първенство по футбол през 1930 г. През 1958 г., с няколко признати играчи, най-известни от които са Раймон Копа и Жюст Фонтен, Франция спечелва трето място на Световното първенство в Швеция. През 1984 г. трикратният носител на Златната топка Мишел Платини заедно с ядрото на отбора Лилиан Тюрам, Жирес, Тигана и Фернандес повеждат Франция да спечели първото си Европейско първенство, побеждавайки на финала Португалия с 2:1 с победен гол на Платини в края на продълженията. След 2 години този отбор завоюва бронзовите медали на световното първенство в Мексико.

През 1998 г. Франция, като домакин, начело с известните Зинедин Зидан и Дидие Дешан, става осмият отбор, спечелил Световната купа по футбол, побеждавайки Бразилия на финала с 3:0. След две години почти същият отбор с Фабиен Бартез, в който се утвърждават младите нападатели Тиери Анри и Давид Трезеге, спечелва втора европейска титла. След като спечелва световното първенство по футбол през 1998 г. и европейското първенство през 2000 г., Франция за първи път в историята си заема първо място сред най-добрите национални отбори в света според официалната класация на ФИФА. 

Според анкета на Франс футбол от 2000 г. първите трима най-велики френски футболисти на XX век са Мишел Платини, Зинедин Зидан и Раймон Копа. 

На световното първенство през 2006 г. в Германия френският отбор печели сребърни медали, след като на финала завършва наравно 1:1 с Италия и е победен с 3:5 при изпълнението на дузпи. На европейското първенство през 2016 г. Франция е домакин и с Карим Бензема и Оливие Жиру в нападение спечелва сребърни медали, като губи на финала от Португалия с 0:1. През 2018 г. на световния шампионат в Русия, Франция има вече изграден силен отбор, с известни играчи като Уго Лорис, Антоан Гризман и младия Килиан Мбапе, който на финала побеждава Хърватия с 4:2 и за втори път става световен шампион. На световното първенство през 2022 г. в Катар френският отбор е отново сред фаворитите и е само на крачка от защита на титлата си. На финала с Аржентина завършва 2:2 в редовното време и 3:3 в продълженията, а при дузпите отстъпва с 2:4. Мбапе отбелязва хеттрик и печели Златната обувка за голмайстор на турнира, Лорис става рекордьор по участия в отбора, а Жиру – рекордьор сред голмайсторите на отбора за всички времена.

Екипи 
Традиционните цветове на екипа на националния отбор са синьо, бяло и червено – цветове, които представляват и френското национално знаме.

В домакинските мачове традиционно се използва екип, състоящ се от синя фланелка, бели гащета и червени чорапи. Тази последователност пресъздава образа на френския трикольор. Ето защо френският отбор получава прякорите „Син“ и „Трицветен“. В екипите за гостуване най-често преобладава белият цвят, а червеният рядко се среща. Понякога са използвани фланелки и чорапи на раета. В единични случаи екипите за гостуване са били изцяло бели или светлосини, а веднъж фланелките са били зелено-бели.

От 1972 г. до 2010 г. френският национален отбор има договор с немската компания Adidas, която е доставчик на футболни униформи. На 1 януари 2011 г. Nike става новият доставчик. На 17 януари компанията представя нова униформа. Играчите на френския национален отбор за първи път излизат на терена в нова форма в мача с националния отбор на Бразилия на 9 февруари 2011 г. на Парк де Пренс в Париж. 

* – резервен екип за мачове като гост

Представяне на големите форуми

Световни първенства

Европейски първенства

Състави

Състав за Световното първенство 2022 г.
На 9 ноември 2022 г. за Световното първенство по футбол са повикани  26 играчи.

Мачовете и головете са обновени на 9 ноември 2022 г.

Други скоро привличани футболисти

Идеалният отбор за всички времена 
През април 2020 г. анкета сред читателите на френския вестник „Екип“ определя следния идеален отбор на Франция за всички времена: ,

Селекцията включва деветима шампиони от Мондиал 1998 и Евро 2000. От световните шампиони от първенството в Русия през 2018 година в състава попада единствено Килиан Мбапе. За най-добрия треньор читателите на в. „Екип“ са  определили Дидие Дешам. ,

Почетни листи 
 До 18 декември 2022 г.

Участия

Голмайстори

Треньори

България – Франция

Препратки 
 
 Емблема на Френската футболна федерация
 Емблема на френския национален отбор

Източници 

Франция

Носители на награда „Лауреус“
Основани във Франция през 1904 година